Les Championnats d'Europe de tennis de table 2009 se sont déroulés du 13 au  à Stuttgart en Allemagne.

En double masculin, c'est la paire allemande Timo Boll/Christian Suss qui remporte le titre devant les Polonais Wang Zeng Yi/Lucjan Błaszczyk sur le score de 4 sets à 2. Les Français Damien Eloi et Emmanuel Lebesson complètent le podium.

Lors des championnats par équipe, c'est une nouvelle fois l'équipe d'Allemagne qui s'impose chez les garçons en devançant le Danemark sur le score de 3-2. L'équipe gagnante est composée de Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov et Christian Süss. À noter que le Danois Michael Maze est resté invaincu sur ce tableau en créant l'exploit sur Timo Boll, le numéro 1 européen, exploit qu'il rééditera dans le tableau en simple.

À noter la participation de la jeune Alina Sandul, représentante de la Moldavie alors qu'elle n'est âgée que de seulement 11 ans. Elle entre dans le livre des records en étant la plus jeune pongiste à participer à un championnat d'Europe.

En simple dames, c'est l'allemande d'origine chinoise Wu Jiaduo qui s'impose en finale contre l'Ukrainienne Pesotska.

Tableau simple messieurs 

Michael Maze s'impose en finale 4-1 contre Werner Schlager, après avoir éliminé le tenant du titre Timo Boll en demi-finale et Christophe Legout en quart de finale.

Tableau par équipes 

L'équipe d'Allemagne s'impose en finale contre l'équipe du Danemark.

Double mixte 
Pour la première fois, le double mixte s'est déroulé dans un tournoi séparé qui a eu lieu du 3 au  à Subotica en Serbie.
Aleksandar Karakašević/Rūta Paškauskienė (Serbie/Lituanie) remportent l'épreuve en finale contre les russes Evgueni Chtchetinine/Wiktoryja Paulowitsch.

Notes et références 

2009
Tennis de table
Tennis de table 2009
Europe 2009
Europe
Sport en Allemagne en 2009
Sport en septembre 2009